The Master Key (1914), een film van Robert Z. Leonard
The Master Key (1945), een film van Lewis D. Collins en Ray Taylor